Bränntjärnarna kan vara

 Bränntjärnarna, Lappland
 Bränntjärnarna, Ångermanland

Se även 
 Bränntjärn